Andrew Murray peut désigner :
 André de Moray ou Andrew Murray (mort en 1297), chef militaire lors des guerres d'indépendance de l'Écosse ;
 Andrew Murray de Bothwell (1298-1338), son fils, commandant d'armée écossais ;
 Andrew Murray (1812-1878), naturaliste britannique ;
 Andrew Murray (1828-1917), théologien d'Afrique du Sud ;
 Andrew Murray (1849-1942), homme politique et juge écossais ;
 Andrew Murray (1981-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Andy Murray (1987-), joueur de tennis écossais ;
 Andy Murray (1951-), entraineur canadien de hockey sur glace.